Antonio de la Torre (1951–2021)
 Antonio de la Torre (ur. 1977)
 Antonio de la Torre (aktor)